Дунмэнь — китайская фамилия.
 Дунмэнь — строящийся пересадочный узел Тайбэйского метрополитена.